Карел Дюжарден (; 27 сентября 1622, Амстердам — 20 ноября 1678, Венеция) — нидерландский художник и гравёр.

Карел Дюжарден учился у Клааса Берхема и Паулюса Поттера. Он побывал в Италии и проживал в Лионе. В 1656 г. он участвовал в создании общества «Pictura» в Гааге. Позднее он некоторое время проживал в Амстердаме, потом уехал в Италию и умер в Венеции.

Дюжарден писал в основном пейзажи Италии, на которых изображал для оживления животных, жанровые картины и изящные портреты и исторические полотна. Особенно известны его сцены из сельской жизни. Большое количество работ Дюжардена находится в Лувре и в Эрмитаже в Санкт-Петербурге, а также в Амстердаме, Гааге, Касселе и Берлине.

В начале творчества Дюжарден предпочитал чистые золотистые цвета, а с 1660 г. он писал в холодных серебристых тонах. 52 гравюры Дюжардена являются шедеврами этого направления искусства.

Галерея

Ссылки 
 Karel Dujardin на сайте RKD (Нидерландского Института истории искусств / Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis)
 Karel Dujardin в «Большом словаре Нидерландских художников» Арнольда Хаубракена
 Rijksmuseum (Рейксмюсеум, Амстердам)
 Britannica.com
 Artcyclopedia

Художники золотого века Голландии
Исторические художники Нидерландов
Художники-портретисты Нидерландов
Художники-жанристы Нидерландов
Художники-пейзажисты Нидерландов